Sono come sono – album di Gianluca Capozzi del 1998
 Sono=Sono (Sono come sono) – singolo dei Bluvertigo del 2000
 Sono come sono – singolo di Fabrizio Moro del 2013